Adane Girma – calciatore etiope
Alula Girma – calciatore etiope
Lamecha Girma – siepista etiope